T. G. Shevchenko bezeichnet:

 T. G. Shevchenko (Schiff, 1958), ein Flusskreuzfahrtschiff
 T. G. Shevchenko (Schiff, 1991), ein Flusskreuzfahrtschiff